Черняк — поширене українське прізвище. Деякі відомі люди:

Чоловіки 
 Черняк Анатолій Олександрович (*1961) — колишній український футболіст, півзахисник.
 Черняк Андрій Миколайович - Ректор Національної академії Служби безпеки України, професор, доктор юридичних наук.
 Черняк Валентин Олександрович (1932) — український актор.
 Черняк Володимир Кирилович (1941) — український політик та економіст.
 Черняк Володимир Олексійович (1921-1996) — український педагог, Заслужений діяч науки УРСР.
 Черняк Євген Йосипович (1895—1937) — український працівник культури, знавець кіномистецтва, публіцист.
 Черняк Євген Олександрович(1969) — український бізнесмен.
 Черняк Іван Леонтійович(*? —1672 — 1722) — полковник Полтавського полку Війська Запорозького.
 Черняк Ігор Васильович (1980—2014)  — солдат МВС України, учасник російсько-української війни.
 Черняк Леонтій Іванович — генеральний осавул Війська Запорозького, полковник полтавський.
 Черняк Микола Каленикович (1941–2006) — український поет
 Черняк Михайло Якович (1905—1992) — радянський український композитор
 Моше Черняк (1910—1984) — палестинський та ізраїльський шахіст
 Черняк Олександр Іванович (1958) — український економіст науковець та педагог
 Черняк Орест (1880–1977) — церковний діяч
 Черняк Сергій Володимирович (1973) — український диригент.
 Черняк Сергій Володимирович (1978) — український футболіст, захисник.
 Черняк Тимофій Вікторович (1891–1919) — радянський польовий командир.
 Черняк Франц Андрійович (1938) — художник скла.

Жінки 
 Черняк Галина Михайлівна (1952) — українська актриса, кінорежисер
 Черняк Інна Миколаївна (1988) — українська самбістка.
 ‎Черняк Марина Миколаївна (1988) — українська спортсменка, майстриня спорту міжнародного класу по дзюдо, бронзова призерка Універсіади-2013.
 Черняк Світлана Шльомівна (1936) — український редактор та сценарист

Українські прізвища